Мария може да се отнася за:

 Мария – женско име, рядко и като мъжко име и част от мъжко име;
 Мария е името на Богородица, майката на Иисус Христос, тя е причината името на придобие огромно разпространение в цял свят;

Средновековни аристократи 
 Мария – последната българска царица на Първото българско царство, съпруга на цар Иван Владислав;
 Мария – българска царица, първа съпруга на цар Иван Асен I;
 Мария – византийска императрица, втора съпруга на император Константин V;
 Мария – византийска императрица, съпруга на император Лъв III Исавър;

Песни 
 "María" – песен, изпълнявана от Рики Мартин (1995 г.);
 "Maria Maria" – песен на Сантана и Дъ продъкт Джи енд Би;
 „Мария“ – песен на фамилия Тоника;
 „Мария“ – песен, изпълнявана от Ваня Костова;
 "Mariya" – песeн изпълнявана от корейскaта поп група HALO

Музиканти 
 Мария – българска певица;
 Мария – датска певица;
 „Мария“ – японска дамска музикална група;

Други 
 Мария – остров, разположен в близост до Тасмания;